Било је више догађаја који се означавају као Рифски рат:

Рифски рат (1893) - познат и као Мелиљски рат или Маргалски рат
Рифски рат (1909)
Рифски рат (1920) - познат као и Рат за Мелиљу или Други марокански рат.

en:Rif War
pt:Guerra do Rif